San Colombano steht für:

 San Colombano, italienische Bezeichnung für Columban von Luxeuil (540–615), irischer Wandermönch und Missionar
 San Colombano al Lambro, Gemeinde in der Metropolitanstadt Mailand, Lombardei
 San Colombano Belmonte, Gemeinde in der Metropolitanstadt Turin, Piemont
 San Colombano Certénoli, Gemeinde in der Metropolitanstadt Genua, Ligurien
 San Colombano al Lambro (Wein), Weinsorte aus der Lombardei
 Abtei San Colombano, Abtei in Bobbio, Toskana, siehe Abtei Bobbio
 Einsiedelei San Colombano in Trambileno, Trentino
 Lago di San Colombano, Stausee in Trambileno, Trentino
 Wasserkraftwerk San Colombano in Rovereto, Trentino